CFR est un sigle qui peut désigner :
 Championnat de France des rallyes, une compétition de rallye automobile ;
 Chemins de fer roumains (en roumain, Căile Ferate Române), une entreprise ferroviaire roumaine à laquelle est lié le club de football CFR Cluj ;
 Chemins de fer du Rhône, une ancienne entreprise ferroviaire française ;
 Chemin de Fer de Rillé, une entreprise ferroviaire gérée par l'association AECFM ;
 Chemin de fer de La Réunion 1878-1976 Île de la Réunion ;
 Commission fédérale contre le racisme, une commission d'experts extra-parlementaire suisse ;
 Compagnie Française de Raffinage
 Compagnie Française de Recouvrement, une société de recouvrement basée à Toulouse ;
 Compagnie ferroviaire régionale, une entreprise ferroviaire implantée dans la Nièvre, à Cercy-la-Tour ;
 polyèdres convexes à faces régulières (solides de Platon, solides d'Archimède, solides de Johnson, prismes et d'antiprismes) ;
 Centre de formation routière, un groupement d'auto-écoles, filiale du groupe Ac2 inc ;
 Council on Foreign Relations, un think tank aux États-Unis ;
 Code of Federal Regulations, un ensemble de textes réglementaires aux États-Unis ;
 Certified First Responders, des secouristes certifiés aux États-Unis ;
 Consortium de falsification du réel, une société secrète imaginaire dans le livre Les Falsificateurs  d’Antoine Bello ;
 Coopérative forestière de Rouen ;
 Cabinet François Roger ;
 , un projet de réacteur à fusion nucléaire, développé par Lockheed Martin.

CFR est un abréviation qui peut désigner :
 Cost and Freight, un incoterm.

CFR est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Caen - Carpiquet, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Notes et références 

Abréviation
Code